Victoria Turm steht für:
 Victoria-Turm (Düsseldorf), siehe Victoria-Haus
 Victoria-Turm (Mannheim)

Siehe auch:
 Victoria Tower